

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Waplewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek 
 Waplewo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek 
 Waplewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Jedwabno

Zobacz też 
 Waplewo Wielkie